Bent Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bent Mountain (Kentucky)
 Bent Mountain (Montana)
 Bent Mountain (Virginia)
 Bent Mountain (West Virginia)

Siehe auch:
 Bend Mountain